Huntingdon – miasto w Anglii
 Huntingdon – stacja kolejowa w Huntingdon, w hrabstwie Cambridgeshire, w Anglii
Miejscowości w USA:
 Huntingdon – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Huntingdon
 Huntingdon – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Carroll
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Huntingdon (ang. Huntingdon County) – w stanie Pensylwania